Канавези, Канавеси (, ) — фамилия. Восходит к названию пьемонтского региона Канавезе.

 Известные носители
 Адэмар Канавеси (1903—1984) — уругвайский футболист, Олимпийский чемпион 1928 года.
  (род. 1986) — итальянский баскетболист.
  (1900—1990) — итальянский велогонщик, чемпион Италии.
 Хорхе Канавеси (1920—2016) — аргентинский баскетбольный тренер, чемпион мира 1950 года.

Примечания